The Phantom Empire – film del 1935 diretto da Otto Brower e B. Reeves Eason (Breezy Easton)
The Phantom Empire – film tv del 1988 diretto da Fred Olen Ray